Karel August Nasavsko-Weilburský (17. září 1685 – 9. listopadu 1753) byl nasavsko-weilburským knížetem.

Karel August se narodil jako druhý syn Jana Arnošta Nasavsko-Weilburského a Marie Polyxeny Leiningensko-Dagsbursko-Hartenburské. V mládí pracoval jako saský diplomat; byl saským vyslancem v Paříži. 27. února 1719 se stal po otcově smrti knížetem.

V roce 1733 a 1734 velel císařským vojskům na Rýně jako císařský generál kavalérie.

V roce 1737 převzal titul knížete, který byl jeho rodině udělen v roce 1688. V roce 1688 však rodina nezískala místo v Říšském sněmu a na protest titul nepoužívala. V roce 1737 bylo Karlu Augustovi uděleno místo ve sněmu a tak začal používat svůj knížecí titul.

Karel August zemřel v roce 1753 a byl pohřben v kapli ve Weilburgu.

Manželství a potomci 
Karel August se 17. srpna 1723 ve Wiesbadenu oženil s princeznou Augustou Bedřiškou Nasavsko-Idsteinskou. Měli spolu několik dětí:

 Henrieta Maria Dorotea Nasavsko-Weilburská (1724)
 Henrieta Augusta Frederika Nasavsko-Weilburská (1726–1757)
 Kristýna Luisa Nasavsko-Weilburská (1727)
 Polyxena Luisa Vilemína Nasavsko-Weilburská (1728–1732)
 Kristýna Luisa Šarlota Nasavsko-Weilburská (1730–1732)
 Luisa Polyxena Nasavsko-Weilburská (1733–1764)
 Karel Kristián Nasavsko-Weilburský (1735–1788)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Nasavští
Nasavsko-weilburská dynastie
Narození 17. září
Narození v roce 1685
Úmrtí 9. listopadu
Úmrtí v roce 1753
Muži